Пайта — многозначный термин.

Одежда 
От  — рубашка. Является жаргоном в некоторых областях Украины и в некоторых регионах России.
 Свободная верхняя одежда без замка, бывает утепленная.
 Верхняя мужская или женская кофта без замка.
 Синоним толстовки, худи.

Топонимы 
 Пайта (Paita) — город на севере Перу.
 Пайта — река в России, протекает в Архангельской области, Республике Коми.
 Южная Пайта — река в Российской Федерации, протекает в Архангельской области, Республике Коми.

Примечания